Trois sous-marins de la marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM Uthaug, les deux derniers avec le même pennant number S304 :

 Le KNM Uthaug, ex- (P29), un sous-marin de classe V de la Royal Navy, transféré en 1946 à la Norvège.
 Le KNM Uthaug, un sous-marin de classe Kobben, mis en service en 1965, transféré à la Marine royale danoise en 1989 et renommé HDMS Sælen (S323).
 Le KNM Uthaug, un sous-marin de classe Ula, mis en service en 1991 et actuellement en service actif.

Notes et références 

Sous-marin de la marine royale norvégienne